Dystrykt Południowy (Izrael)
 Dystrykt Południowy (Liban)